Кабинетът „Хитлер“ () е правителствен кабинет (1933 – 1945) на Нацистка Германия начело с Адолф Хитлер, лидер на Националсоциалистическата германска работническа партия (НСДАП, NSDAP).

Сформиран е в края на януари 1933 г. след разпускането на кабинета „Шлайхер“ и завземането на властта от НСДАП. Разформиран е малко след 30 април 1945 г. в деня на самоубийството на фюрера и заменен успешно от краткотрайния кабинет „Шверин фон Крозиг“.

Състав (1933 – 1945) 
Кабинетът се състои от следните членове:

Промени през 1933 г. 
Йозеф Гьобелс поема поста райхсминистър на народното просвещение и пропагандата. Франц Зелте става член на партията NSDAP. Гьоринг поема поста райхсминистър на въздухоплаването. Курт Шмит поема поста райхсминистър на икономиката. Рихард Валтер Даре поема поста райхсминистър на изхранването и земеделието. Ернст Рьом и Рудолф Хес поемат поста райхсминистър без портфейл.

Промени през 1934 г. 
Бернхард Руст поема поста райхсминистър на науката и образованието. Ханс Керл поема поста райхсминистър без портфейл, Рьом е разстрелян. Гьоринг поема поста райхсминистър на горите. Франц фон Папен подава оставка като вицеканцлер и Функцията остава непоета. Ялмар Шахт поема поста райхсминистър на икономиката. Ханс Франк поема поста райхсминистър без портфейл.

Промени през 1935/1936 г. 
Гьоринг поема поста главнокомандващ на Луфтвафе. Името райхсминистър на отбраната се заменя с райхсминистър на войната. Ханс Керл поема поста райхсминистър на религиозните въпроси. Вернер фон Фрич поема поста главнокомандващ на Сухопътните войски. Ерих Редер поема поста на главнокомандващ на военноморския флот.

Промени през 1937 г. 
Вилхелм Онезорге поема поста райхсминистър на пощите. Юлиус Дорпмюлер поема поста райхсминистър на транспорта. Херман Гьоринг поема поста райхсминистър на икономиката. Шахт поема поста райхсминистър без портфейл. Ото Майснер поема поста държавен райхсминистър и глава на канцеларията.

Промени през 1938/1939 г. 
Валтер Функ поема поста райхсминистър на икономиката. Йоахим фон Рибентроп поема поста райхсминистър на външните работи. Нойрат поема поста райхсминистър без портфейл. Бломберг подава оставка (като постът райхсминистър на войната се закрива), функциите му поема Вилхелм Кайтел като главнокомандващ на Главното командване на Вермахта (ОКВ). Валтер фон Браухич поема поста главнокомандващ на Сухопътните войски. Артур Зайс-Инкварт поема поста райхсминистър без портфейл.

Промени през 1940/1941 г. 
Фриц Тот поема поста райхсминистър на оръжията, боеприпасите и въоръжаването. Франц Шлегелбергер поема поста райхсминистър на правосъдието. Рудолф Хес е отстранен от кабинета. Алфред Розенберг поема поста райхсминистър на окупираните източни територии. Ханс Керл, райхсминистърът на религиозните въпроси, умира, постът му остава незает. Хитлер поема поста главнокомандващ на Сухопътните войски.

Промени през 1942 г. 
Алберт Шпеер поема поста министър на оръжията, боеприпасите и въоръжаването. Херберт Беке поема поста министър на изхранването и земеделието. Ото Тирак поема поста министър на правосъдието.

Промени през 1943/1944 г. 
Карл Дьониц поема поста главен началник на военноморския флот. Хайнрих Химлер поема поста министър на вътрешните работи. Ялмар Шахт напуска кабинета.

Вижте също 
 Кабинет на Крозиг

Цитирана литература 
  Martin Will: Die Kabinettsbildung am 30. Januar 1933 vor dem Hintergrund des Verfassungswandels in der Spätphase der Weimarer Republik. в: Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches Öffentliches Recht, 43. т., 2004, с. 121 – 143

Външни препратки 
  Имперски кабинети (1919 – 1945)